{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (73501) - || 2002 RG157 || 11 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73502) - || 2002 RE224 || 13 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73503) - || 2002 TX52 || 2 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73504) - || 2002 TO110 || 2 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73505) - || 2002 TD124 || 4 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73506) - || 2002 TJ144 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73507) - || 2002 TN220 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73508) - || 2002 TQ220 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73509) - || 2002 TG260 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73510) - || 2002 UQ || 22 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73511) Lovas || 2002 YD3 || 25 december 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| (73512) - || 2003 AL11 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73513) - || 2003 BK10 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73514) - || 2003 BB48 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73515) - || 2003 EU5 || 5 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73516) - || 2003 EY45 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73517) Cranbrook || 2003 FG78 || 27 maart 2003 || Catalina || CSS
|-
| (73518) - || 2003 HW46 || 28 april 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73519) - || 2003 JF10 || 1 mei 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73520) Boslough || 2003 MB1 || 22 juni 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73521) - || 2003 MD1 || 22 juni 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73522) - || 2003 MK2 || 22 juni 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73523) - || 2003 MQ3 || 25 juni 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73524) - || 2003 MO6 || 26 juni 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73525) - || 2003 MP8 || 28 juni 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73526) - || 2003 NU || 1 juli 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (73527) - || 2003 NC3 || 2 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73528) - || 2003 NU8 || 5 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73529) Giorgiopalumbo || 2003 OF1 || 22 juli 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (73530) - || 2003 OL2 || 22 juli 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (73531) - || 2003 OE5 || 22 juli 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (73532) - || 2003 OF5 || 22 juli 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (73533) Alonso || 2003 OC6 || 25 juli 2003 || Mallorca || Mallorca
|-
| (73534) Liviasavioli || 2003 OD7 || 24 juli 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (73535) - || 2003 OB14 || 28 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (73536) - || 2003 OX14 || 22 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (73537) - || 2003 OC15 || 22 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (73538) - || 2003 OD15 || 22 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (73539) Carmenperrella || 2003 OW18 || 30 juli 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (73540) - || 2003 OZ20 || 23 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73541) - || 2003 OE22 || 29 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73542) - || 2003 OJ23 || 29 juli 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (73543) - || 2003 OB30 || 24 juli 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (73544) - || 2003 OZ30 || 30 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73545) - || 2003 OB31 || 30 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73546) - || 2003 OM31 || 30 juli 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73547) - || 2003 PW || 1 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73548) - || 2003 PM3 || 2 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (73549) - || 2003 PL8 || 3 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (73550) - || 2003 PG9 || 4 augustus 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (73551) Dariocastellano || 2003 QV || 18 augustus 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (73552) - || 2003 QK12 || 22 augustus 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (73553) - || 2003 QH30 || 22 augustus 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (73554) - || 2124 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73555) - || 2129 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73556) - || 2130 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73557) - || 2131 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73558) - || 2567 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73559) - || 2665 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73560) - || 2737 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73561) - || 2803 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73562) - || 2810 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73563) - || 3009 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73564) - || 4051 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73565) - || 4252 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73566) - || 4259 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73567) - || 4509 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73568) - || 4656 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73569) - || 4659 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73570) - || 4736 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73571) - || 4755 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73572) - || 4765 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73573) - || 4766 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73574) - || 4783 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73575) - || 4789 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73576) - || 4812 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73577) - || 4818 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73578) - || 6277 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73579) - || 6284 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73580) - || 6285 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73581) - || 6772 P-L || 24 september 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73582) - || 2249 T-1 || 25 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73583) - || 3092 T-1 || 26 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73584) - || 3228 T-1 || 26 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73585) - || 3339 T-1 || 26 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73586) - || 4141 T-1 || 26 maart 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73587) - || 1020 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73588) - || 1067 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73589) - || 1114 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73590) - || 1258 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73591) - || 1359 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73592) - || 1401 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73593) - || 1806 T-2 || 24 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73594) - || 2014 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73595) - || 2129 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73596) - || 2147 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73597) - || 2188 T-2 || 29 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73598) - || 2912 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73599) - || 3012 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (73600) - || 3020 T-2 || 30 september 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten